L. V. Dal' – architetto
Oleg Ivanovič Dal' – attore
Vladimir Ivanovič Dal' – linguista e medico russo
Nikolaj Vladimirovič Dal' – neurologo e psichiatra russo

Pagine correlate 

Dal
Dahl